Madarász ist der Familienname folgender Personen: 

 Csilla Madarász-Dobay (1943–2021), ungarische Schwimmerin
 Endre Madarász (1909–1976), ungarischer Diskuswerfer
 Gyula Madarász (1858–1931), ungarischer Ornithologe und Maler
 Margit Madarász (1884–1959), ungarische Tennisspielerin
 Viktor Madarász (1830–1917), ungarischer Maler